Saor Éire peut signifier :
 un parti politique irlandais, Saor Éire
 un groupe armé républicain irlandais, Saor Éire